М. Васалис, собственное имя — Margaretha Droogleever Fortuyn-Leenmans (, ,  — , Роден, провинция ) — нидерландская .

Биография 
Закончила медицинский факультет Лейденского университета. Работала врачом-психиатром в Амстердаме и Ассене. Держалась в стороне от литературной жизни, не давала интервью. Псевдоним - латинизированная форма её фамилии Leenmans.

Творчество 
Автор трех прижизненных книг стихотворений, оказавших значительное влияние на нидерландскую поэзию. Её стихи входят во все поэтические антологии, многие из них положены на музыку (см.: ).

Книги стихов 
 1940: Парки и пустыни/ Parken en woestijnen
 1947: Птица Феникс/ De vogel Phoenix
 1954: Vergezichten en gezichten
 2002: De oude kustlijn

Признание 
Лауреат двух крупнейших нидерландских литературных премий — премии К.Хёйгенса (1974) и премии П. К. Хофта (1982), а также других наград. Снят документальный фильм По следам Васалис (2010). Начали публиковать её переписку.

Примечания

Литература 
 Hanssen L. Een misverstand om in te geloven: de poezie van M. Vasalis. — Amsterdam: Athenaeum-Polak & van Gennep, 2005
 Meijer M.  M. Vasalis: een biografie. Amsterdam: Van Oorschot, 2011

Ссылки 
 В Дигитальной библиотеке нидерландской литературы

Литераторы, известные под псевдонимами